Теорема Вигнера — Эккарта — теорема из теории представлений и квантовой механики. В ней говорится, что матричный элемент  в базисе собственных функций оператора углового момента может быть представлен в виде произведения двух величин, одна из которых не зависит от проекций углового момента, а другая является коэффициентом Клебша — Гордана. Название теоремы образовано от имён Юджина Вигнера и Карла Эккарта, которые разработали конструкцию, связывающий симметрию преобразования групп пространства с законами сохранения энергии, импульса и момента импульса.

Теорема Вигнера — Эккарта формулируется так:

 

где  —  ранга ,  и  суть собственные функции полного углового момента  и его z-компоненты ,  не зависит от  и , и  — коэффициенты Клебша — Гордана сложения  и  для получения .

Как следствие, Теорема Вигнера — Эккарта говорит нам, что действие сферического тензорного оператора ранга  на собственную функцию углового момента есть то же самое, что добавление состояния с угловым моментом  к исходному состоянию. Матричные элементы, находимые для сферического тензорного оператора, пропорциональны коэффициентам Клебша — Гордана, которые возникают при сложении двух угловых моментов.

Пример 
Рассмотрим среднее значение координаты . Этот матричный элемент является средним значением оператора координаты в сферически-симметричном базисе собственных состояний атома водорода. Отыскание этих матричных элементов является нетривиальной задачей. Однако, использование теоремы Вигнера — Эккарта упрощает эту задачу. (В действительности возможно получить решение сразу же, используя чётность.)

Известно, что  — одна из компонент вектора . Векторы являются тензорами первого ранга, таким образом  является некоторой линейной комбинацией , где . Можно показать, что , где сферические тензоры определены таким образом:  и  (знаки должны быть выбраны согласно определению сферического тензора ранга . Следовательно,  пропорциональны только лестничным операторам).
Поэтому
 
Выражения выше дают нам матричные элементы для  в базисе . Чтобы найти среднее значение, положим , , и . Правила отбора для  и  таковы:  для сферических тензоров . Как только , коэффициенты Клебша — Гордана обращаются в нуль, что ведет к равенству нулю средних значений.

Примечания

Ссылки 
 J. J. Sakurai, (1994). «Modern Quantum Mechanics», Addison Wesley, ISBN 0-201-53929-2.
 
 Wigner–Eckart theorem
 Tensor Operators

Квантовая механика
Теория представлений
Вигнера
Вигнера
Вигнера
Теория представлений групп Ли